Hart Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hart Building (Kalifornien), ID-Nr. 82002285
 Hart Building (Pennsylvania), ID-Nr. 84003490